B 53 bezeichnet:
 die Bundesstraße 53 in Deutschland
 die Pöttschinger Straße in Österreich

B53 bezeichnet:
 eine amerikanische Wasserstoffbombe, siehe B53/W53 (Kernwaffe)

B53